Фридрих Кирхнер:
  (1848—1900) — немецкий философ.
 Кирхнер, Фридрих (генерал) (1885—1960) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн.